Ijo peut faire référence à
 ijo, un artiste suisse, Simon Jeandet
 Ijo, une municipalité du nord-ouest de la Finlande. 
 Ijo, un peuple d'Afrique de l'Ouest surtout présent dans le delta du Niger 
 Ijo, un groupe de langues nigéro-congolaises parlées dans le Sud du Nigéria.

IJO est un sigle qui peut désigner :
 Islamic Jihad Organization (en français, Organisation du Jihad islamique), un ancien groupe armé islamiste chiite affilié au Hezbollah impliqué dans la guerre du Liban. n.